Shadow Play (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone.
Shadow Play (Stargate SG-1), een aflevering van Stargate SG-1
Shadow Play (film), een televisiefilm uit 1986.
Shadow Play (boek), een boek van Charles Baxter.